Stati Uniti d'America
 South Haven – census-designated place della Contea di Porter, Indiana
 South Haven – città della Contea di Sumner, Kansas
 South Haven – città della Contea di Van Buren, Michigan
 South Haven – charter township della Contea di Van Buren, Michigan
 South Haven – città della Contea di Wright, Minnesota